Jahnel ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Jahnel (* 1980), deutscher Jazzmusiker und Mathematiker
 Franz Jahnel (Mediziner) (1885–1951), deutscher Mediziner und Abteilungsleiter bei der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie
 Franz Jahnel (1892–1992), deutscher Fachlehrer für Musikinstrumentenbau und Schulrat, Leichtathlet, Geologe und Heimatforscher
 Joseph Jahnel (1834–1897), schlesischer Priester
 Paul Jahnel (1927–2005), deutscher Fußballer
 Sarah Joelle Jahnel (* 1989), deutsche Sängerin und Reality-TV-Teilnehmerin